Muriel Robb ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Charlotte Cooper Sterry 7-5, 6-1.

Tabellone

Challenge Round

Fase preliminare

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1902